{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Stockholm
| Officiële naam     = Intrum Stockholm Open
| Plaats             = Stockholm
| Land               = Zweden
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP Tour 250
| Ondergrond         = Hardcourt, indoor
| Prijzengeld        = € 635.750
| Jaar               = 2019
| Datum              = 14 - 20 oktober
| Editie             = 50
| Toernooidirecteur  = Simon Aspelin
| Vorige             = 2018
| Volgende           = 2021
| Winnaar enkelspel  =  Denis Shapovalov
| Winnaar dubbelspel =  Henri Kontinen Édouard Roger-Vasselin}}
Het ATP-toernooi van Stockholm 2019 (met de officiële naam Intrum Stockholm Open 2019''') werd van 14 tot en met 20 oktober 2019 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
 Marco Cecchinato → vervangen door  Stefano Travaglia
 Márton Fucsovics → vervangen door  Oscar Otte
 Tommy Paul → vervangen door  Gianluca Mager
 Juan Martín del Potro → vervangen door  Janko Tipsarević
 Lucas Pouille → vervangen door  Brayden Schnur
 Fernando Verdasco → vervangen door  Yūichi Sugita

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm